Prunus puede referirse a:

 Prunus, género de la familia de las rosaceae, que comprende a varias especies de frutales.
 Prunus, subgénero de prunus, que incluye a los ciruelos y los almendros.